Resident Evil (computerspel)
Resident Evil (film)
Resident Evil (computerspelserie)